Douglass High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Douglass High School (Kentucky), NRHP-Nr. 80001548
 Douglass High School (Tennessee), NRHP-Nr. 98000241
 Douglass High School (Virginia), NRHP-Nr. 92001274